Ла-Рив'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Ла-Рив'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда